Колосовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колосовка — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Колосовка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Колосовка — поселок, Зеленоградский район, Калининградская область.
 Колосовка — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Колосовка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Колосовка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Колосовка — село в Колосовском районе Омской области.
 Колосовка — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Колосовка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Колосовка — деревня в Елабужском районе Татарстана.

Украина 
 Колосовка — село в Барском районе Винницкой области.
 Колосовка — село в Народичском районе Житомирской области.
 Колосовка — село в Овручском районе Житомирской области.
 Колосовка — село в Веселиновском районе Николаевской области.
 Колосовка — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Колосовка — село в Полонском районе Хмельницкой области.